Warnau este un nume german care poate însemna:
o comună din landul german Schleswig-Holstein - v. articolul Warnau (Holstein).
un cartier al orașului Havelberg din landul german Saxonia-Anhalt - v. Warnau (Havelberg).
un afluent al râului Böhme din landul german Saxonia Inferioară - v. Warnau (râu).
râul Warna din voievodatul Varmia și Mazuria din Polonia - v. Warna (râu).